René-Émile Godfroy
Godfroy Langlois